Il luogo delle ombre (Odd Thomas) – romanzo del 2003 di Dean R. Koontz
Il luogo delle ombre (Odd Thomas) – film del 2013 diretto da Stephen Sommers